Barqueiros peut désigner :

Toponymes

Barqueiros, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
Barqueiros, paroisse civile de la municipalité de Mesão Frio, située dans le district de Vila Real.

Homonymie de toponyme